Ситнеши-Мали () — населенный пункт (деревня) в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Ситнеше Мали проживало 490 человек. Деревня расположена на севере общины Србац, у реки Савы на границе с Хорватией.

История 
На местном футбольном поле 7 июня 1992 года была создана Србацкая бригада армии боснийских сербов. Задачей бригады было защищать границу общины Србац (42 километра) с Хорватией по реке Сава.

Население 
Население на 1993 год дано по оценке численности, данной властями Республики Сербской. Преобладают сербы.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 477 (97,35 %);
 хорваты — 1 (0,20 %);
 югославы — 5 (1,02 %);
 мусульмане — 1 (0,20 %);
 другие — 6 (1,22 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской